Os Órgãos Dirigentes do Futebol Internacional são Confederações de Continentes para o Futebol.
Eles são listados por Região ou Continente/ Sub-Continente do Mundo onde atuam.

Estes Órgãos Dirigentes do Futebol Internacional ou Mundial são:

 a Confederação Sul Americana de Futebol (CSF), para a Região Mundial (Sub-Continente) da América do Sul, também conhecida como Conmebol.
 a Confederação Norte e Centro Americana e do Caribe de Futebol, para a Região Mundial ou Sub-Continente das América do Norte, América Central, Caribe e Guianas.  Ela também é conhecida como Concacaf.
 a União Europeia de Futebol Associado, para o Continente da Europa, Rússia, Turquia, Chipre, Israel,  Cazaquistão e o Território das ex-Repúblicas da União Soviética, Parte Europeia da URSS.  Ela também é conhecida pela sua sigla UEFA.
 a Confederação Africana de Futebol, para o Continente da África, também conhecida pela sua Sigla em Idioma Francês: CAF.
 a Confederação Asiática de Futebol, para o Continente da Ásia, também conhecida em Idioma Inglês: AFC.
 a Confederação Oceânica de Futebol, para o Continente da Oceania, conhecida pela sua Sigla em Idioma Inglês como OFC.

Organizações dirigentes do futebol